Världsmästerskap 1993 kan avse:

 Formel 1-VM 1993
 Roadracing-VM 1993
 Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 1993
 Världsmästerskapen i alpin skidsport 1993
 Världsmästerskapen i friidrott 1993
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1993
 Världsmästerskapen i konståkning 1993
 Världsmästerskapen i kortbanesimning 1993
 Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1993
 Världsmästerskapen i orientering 1993
 Världsmästerskapen i skidskytte 1993
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 1993
 Världsmästerskapet i handboll för damer 1993
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 1993
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1993